Пахлаві, Паглаві́ (перс. پهلوی‎) — іранська шахська династія, ім'я якої було взято Резою Пахлаві для нагадування про династичний дім Карін-Пахлавідів.
 Фарах Пахлаві (перс. فرح پهلوی‎, азерб. Fərəh Pəhləvi; 14 жовтня 1938, Тебриз, Східний Азербайджан, Іран) — імператриця-вдова Ірану.
 Корона Пахлаві (перс. تاج پهلوی‎) — церемоніальний головний убір шахиншаха Ірану за часів правління династії Пахлаві.
 Мохаммед Реза Пахлаві, Реза Пахлаві (перс. محمدرضا پهلوی‎; 26 жовтня 1919, Тегеран, Персія — 27 липня 1980, Каїр, Єгипет) — останній шахіншах Ірану з династії Пахлаві. 
 Реза Пахлаві, Реза Кир Пахлаві (*30 жовтня 1960 ) — іранський політичний діяч, голова династії Пахлаві, спадкоємець трону Ірану. 
 Реза Шах Пахлаві (маз. رضاشا,  — Rezâ Pahlavi; 15 березня 1878, Мазендеран — 26 липня 1944, Йоганнесбург, Південно-Африканський Союз) — 34-й шаханшах Ірану з 15 грудня 1925 (тимчасовий глава держави 31 жовтня — 15 грудня 1925), перший з династії Пахлаві.

 Пахлаві (письмо) -  система письма, що використовувалася для запису  середньоперської мови в  державі Сасанідів (III-VII.). 
 Ашраф Пахлаві (перс. اشرف پهلوی‎; нар. 26 жовтня 1919, Тегеран, Іран — пом. 7 січня 2016, Монте-Карло, Монако) — принцеса Ірану.